

Astronomia 
 N1 – sottoclasse della classificazione stellare

Strade 
 N1 – strada nazionale belga Bruxelles-Anversa
 N1 – strada nazionale irlandese Dublino-Dundalk
 N1 – strada nazionale sudafricana Città del Capo—Beit Bridge

Altro 
 N1 – razzo sovietico
 N1 – dirigibile costruito da Umberto Nobile, poi ribattezzato Norge
 N1 – dirigibile costruito da Gaetano Arturo Crocco
 N1 – categoria di autocarro secondo il codice della strada italiano
 Kodak N1 – fotocamera della Kodak
 N1 – ceppo dell'Influenza aviaria